Afkorting van de Engelse term Photo multiplier tube, zie Fotomultiplicator
Prestatiemotivatietest van Hermans, zie artikel over faalangst
Psychomotorische therapie
Pensioenfonds Metaal en Techniek
Protestants Militair Tehuis, voorheen Echos-Home